Holzhalb ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Rudolf Holzhalb (1835–1885), Schweizer Landschafts- und Vedutenmaler der Düsseldorfer Schule
Beat Holzhalb (1693–1757), Schweizer Pietist
 Hans Heinrich Holzhalb (1502–70), Schweizer Glasmaler
 Hans Jakob Holzhalb (1720–1807), Schweizer Gelehrter
 Johann Rudolf Holzhalb (1723–1806), Schweizer Kupferstecher